Чисть — название географических объектов:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Чисть — посёлок в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Чисть — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Чисть — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Чисть — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Чисть — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Болота 
  — болото в Вилейском и Молодечненском районах Минской области Белоруссии.

Другое 
 «Чисть» — бывшее название белорусского футбольного клуба «Андердог», использовавшееся в 2017—2018 годах.